Топоним в России:
 Берсеневка — хутор в Мечетлинском районе Башкирии.
 Берсеневка — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Берсеневка — историческая местность в Москве на западе острова Балчуг.
 Берсеневка — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Берсеневка — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.
 Берсеневка  — река в Тульской области, правый приток реки Трешни.